

Niemcy 
 Salzwedel – miasto powiatowe w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Salzwedel – były powiat w latach 1816-1945
 Salzwedel – były powiat w latach 1952-1990
 Salzwedel – zamek
 Salzwedel – obóz koncentracyjny

Zobacz też 
 Altmarkkreis Salzwedel
 Saltzwedel
 Salzwedel-Land